Granafei ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Granafei (* 1952), italienischer Jazzmusiker (Gitarre, Mundharmonika)
 Giovanni Granafei (* um 1605; † 1683), von 1653 bis 1666 Bischof von Alessano und von 1666 bis 1683 Erzbischof von Bari